

Personnalité 

 Bruno Lesaffre, né en 1962, nageur français, champion de natation ;
 Ernest Lesaffre, 1837-1921, maire de Ferrière-la-Grande, et chevalier de la Légion d'Honneur ;
 Fantine Lesaffre, née en 1994, nageuse française, nièce de Bruno ;
 Mélanie Lesaffre, née en 1990, lutteuse française ;
 Roland Lesaffre, 1927-2009, acteur français ;
 Sofia Lesaffre, née en 1997, actrice française.

Économie 
 Lesaffre : entreprise agroalimentaire, leader mondial de la levure de boulangerie.